Région Nord ou Région du Nord peut désigner :
 Région Nord (Brésil)
 Région du Nord (Cameroun)
 Région de l'Extrême-Nord (Cameroun)
 Région du Nord (Ghana)
 Région Nord (Malawi)
 Région Nord (Malte)
 Région Nord (Nigeria)
 Région Nord (Nouvelle-Calédonie)
 Région Nord (Portugal)
 Région du Nord (Russie) et Région économique du Nord en Russie,

ainsi que :
 en France, la région Nord-Pas-de-Calais.